Football Association, nom originel du football (soccer) qui permettait de le distinguer du « football rugby » (maintenant rugby), du football gaélique, du football australien, du football nord-américain (football américain et football canadien). Aujourd'hui, seul le terme « football » est en usage en français pour la FIFA.
The Football Association, nom de la Fédération anglaise de football fondée en 1863.
Le Football Association, hebdomadaire français des années 1920 consacré au football.

Notes et références